La contemplation est une application de l'esprit à voir et observer certaines réalités.
 La contemplation dans la vie religieuse chrétienne est la consécration à la prière, à la méditation, en communion de l'âme avec Dieu. Les ordres qui s'y vouent sont les ordres contemplatifs.
 Les Contemplations sont un recueil de poèmes de Victor Hugo (1856).